Il singolare del torneo di tennis Singapore Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jan Siemerink che ha battuto in finale Gilad Bloom 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Jan Siemerink (campione)
 Wally Masur (primo turno)
 Kevin Curren (primo turno)

 Scott Davis (primo turno)
 Alex Antonitsch (secondo turno)
 Richard Krajicek (primo turno)
 Gary Muller (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Open 1991
ATP Tour 1991